Harrier označuje:
letadla
 Hawker Siddeley Harrier – kolmostartující letoun, 1. generace
 BAE Sea Harrier
 McDonnell Douglas AV-8B Harrier II – kolmostartující letoun, 2. generace
 British Aerospace Harrier II – kolmostartující letoun, 2. generace
 Hawker Harrier – experimentální dvojplošník z 20. let 20. století

videohry
 AV-8B Harrier Assault
 Harrier Jump Jet

ostatní
 Harrier (pes)
 Toyota Harrier

Externí odkazy